

Шипки — село в складі Вілейського району Мінської області.

Шипки — населений пункт у Крапинсько-Загорській жупанії у складі громади Лобор.

Див. також 
 Шипка